Сону Саини (18 апреля 1984 года, Дели, Индия) — индийский филолог-славист, переводчик, преподаватель, инноватор методов обучения иностранных языкам. Перевёл с русского языка на хинди крупные произведения А. С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А. П. Чехова, М. М. Зощенко, И. А. Бунина, а также с хинди и английского на русский – произведения С.Л. Бхайраппы, Ванши Махешвари, Иршада Камила. Работал синхронистом для премьер-министра Индии, других министров Индии и России.

Биография 
Родился 18 апреля 1984 года в городе Дели, в семье крестьянина. Окончил с золотой медалью Делийский университет, получив степень магистра в трёх областях: английский язык, славистика и бизнес-администрирование. Получил степень PhD, защитив диссертацию по современной русской документальной прозе. В 2008–2012 годы преподавал в Делийском университете, с 2012 года работает в должности старшего преподавателя в Университете им. Джавахарлала Неру, Нью-Дели.

Считается одним из ведущих специалистов в области инновационных методов обучения русскому языку как иностранному с помощью современных технологий; в связи с этим получил ряд наград и премий в России и Индии.

Также получил признание, преподавая русский язык бесплатно через собственный веб-сайт. Автор более 10 книг и более 35 статей. 

Постоянный участник Международного конгресса переводчиков художественной литературы в Москве — одного из крупнейших в мире саммитов переводческого цеха. 

С 2020 года консультант и участник (автор словарных статей) проекта «Словарь культуры XXI века», организатор презентации проекта в Университете им. Джавахарлала Неру.

Живёт в Нью-Дели.

Библиография

Книги 

 B. Zakharyn, L. Khokhlova, G. Strelkova, S. Deshpande, B. Gaikwad, S. Saini, Buntar (The Rebel), a collection of works written by Anna Bhau Sathe: translated from Marathi, compiled and edited, Travel Institute, Moscow; Kie Publication, Hapur,  ISBN: 978-93-81623-89-3, p. 263, 2022.
 S. Saini, Poplavskaya Irina, Introduction to Literature: Theory and Practice of literary text, the book is in press, likely to be published in 2022.
 S. Saini, one of the authors and consultants, Global Series Edition — Dictionary of XXI Century Culture, ed. Igor Sid, Published by Institute of Translation and Book Centre of Rudomino – Moscow, March, 2022 (Словарь культуры XXI века : глобальная серия / сост., предисл. – И. Сид ; С48 науч. ред. – В. Руднев ; редкол.: А. Бражкина, С. Гинцбург, А. Джанвиджай, И. Сатановский ; Лаборатория человека и культуры ХХI века. — Москва :Институт перевода : Центр книги Рудомино, ISBN 978-5-00087-203-1, Марта, 2022
 S. Saini, one of the authors, Dictionary of XXI Century Culture, First Edition ed. Igor Sid, Published by Kie Publication, Hapur — Moscow, December, 2020   Словарь культуры XXI века, Первое приближение, Лаборатория по изучению человека и культуры XXI века, при философском факультете МГУ, Kie Publication, Хапур — Москва, ISBN 978-93-81623-87-9, December, 2020
 S. Pandey, S. Sargar, S. Saini, B. Gaikwad, E. Afansyeva, A. Pashkov, Edited proceeding, Indo-Russian Discourse of Humanism and Transnationality Reflected in Anna Bhau Sathe, Alexander Pushkin and Afanasy Nikitin’s Writings, held on 16-17 September 2019, Moscow, Russia, Published in Moscow, ISBN 978-5-98269-203-0
 S. Saini. Russian through Computers. Instructional Material based on CALL Methodology, Rachna Publication. New Delhi. Second Edition. 2014. ISBN 978-81-88820-56-6.
 Link to download the book www.sonusaini.com   or   http://faculty.jnu.ac.in/sonusaini/support_files/sonu_saini_LRTC2014.pdf

Переводы 

 S. Saini, Fragnance of Indian Poetry — Poetry of Indian popular poet Irshad Kamil translated from Hindi to Russian, V.K. Publications Pvt. Ltd. ISBN 978-93-5612-139-3, p.256, 2022.
 S. Saini, Corona, a book, (collection of poetry) in Hindi by Vanshi Maheshwari has been translated from Hindi to Russian, Published in Зрубежные записки № 47, 2022.
 S. Saini, Meetya ki prem katha (Love story of Meetya), translation of novel of Ivan Bunin from Russian into Hindi (under publication, likely to be published in 2022).
 Maurya and S. Saini, PARVA: Russian translation of a modern Kannada classic novel by S. L. Bhyrappa, published under the SCO project as announced by the Hon’ble Prime Minister of India in June 2019 at Bishkek, Kyrgyzstan. Sahitya Akademi, New Delhi (November, 2020) ISBN: 978-93-90310-87-6, Total Pages-1154.
 R. Saxena, S. Saini, Published book in translation “Zoshchenko ki kahnaiyan: Roosi lekhak Mikhail Zoshchenko ki rachnayen (Stories of Mikhail Zoshchenko), translation of 92 stories from Russian to Hindi, published by Shubdha Prakashan, June, 2019, pages 431, ISBN 978-93-86033-34-5.
 S. Saini, (jointly translated) Anton Chekhov ki Sresth Kahaniyan (Short Stories) by Anton Chekhov, Translation of 24 selected short stories from Russian to Hindi, published by Bookrasiya and Sambhavna Prakashan, Delhi, 350 pages, ISBN 978-93-81619-15-5,  January 2020. Total Pages-350.
 S. Saini, Translated Course of N.V. Vinogradova from Russian to Hindi. Н.В. Виноградова. Курс обучения русскому речевому этикету «Волшебные русские слова» (А1-А2). Published on http://ac.pushkininstitute.ru/course3.php December 2018
 S.Saini. Published translated story of Mikhail Zoshenko in Rajasthani language, Journal Jagti Jyot published by Rajasthani Bhasha Sahitya & Sankriti Akademy Bikaner, Rajasthan, रिस्तेदारी री बीमारी (रूसी कहाणी) मूल : मिख़अईल ज़ोषिनका जागती जोत, जून-जुलाई, 2018, अंक 3 पृ. 97-99. ISSN 2319-3603, June-July 2018.

Критика 

 R. Banerjee, Kiran Singh Verma, A.K. Karnati, S. Saini, Member Editorial Board, Special Issue Critic, the journal of CRS, JNU, New Delhi, 2021. ISSN: 2229-7146
 M. Narain, S. Saini, others, Member Editorial board Critic No. 12 (Two Volumes), JNU, New Delhi, 2013. ISSN: 2229-7146.
 N. S. Roomy, K. S. Verma, A. Karnati, S. Saini. Member Editorial board Critic No. 12 (Two Volumes), JNU, New Delhi, 2013. ISSN: 2229-7146.
 N. S. Roomy, K. S. Verma, A. Karnati, S. Saini. Member Editorial board Critic No. 11. JNU, New Delhi, 2013. ISSN: 2229-7146.

Признание 
 2022. Лауреат ежегодной премии для индийских писателей «Пушкин Самман» («Награда имени Пушкина), учреждённой индийским поэтом, переводчиком и издателем Анилом Джанвиджаем.
 2022. Лауреат международного конкурса на программу научно-исследовательских стажировок InteRussia для зарубежных русистов, Фонд Горчакова, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина и Россотрудничество.
 2020. Финалист международного конкурса для преподавателей «Закачай знания» (“Digital Knowledge Transfer”).
 2019. Победитель международного конкурса для преподавателей «Закачай знания» (“Digital Knowledge Transfer”).
 2018. Лауреат XVIII Международного Пушкинского конкурса.
 2017. Лауреат Международного конкурса для преподавателей в номинации «Преподавать предмет на русском языке» в Артеке, организованного ИРЯ им. Пушкина.
 2017. Победитель всемирного конкурса по инновационным методикам преподавания русского язык, организованного РУДН.
 2015. Лауреат первого тура в Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья».
 2014. Спецприз Международного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья» в номинации «Инновационные и IT-технологии в образовании».
 2014. Грант по конкурсу Института перевода, проект «Перевод русских фольклорных сказок на язык хинди».
 2011-2012. Грант 3000$ проект, создание спецкурса «Обучение русскому языку, литературе и культуре с помощью компьютеров» (Проект успешно завершен).
 2010. Награда «Лучший учитель русского языка в Индии» Российский центр науки и культуры в Дели.

Ссылки 

 Сону Саини на сайте Международного конгресса переводчиков художественной литературы
 Блог Сону Саини в Facebook.com
 В награду — тур по России. Индийская Пушкинская премия нашла новых героев. Независимая газета – ExLibris, 23.11.2022
 Лауреат Пушкинского конкурса из Индии разработал новое приложение для изучения русского. В Google Play Store появилось приложение «Играй и учись»

Переводчики XXI века
Переводчики Индии